Faeries est un film britannique d'animation, sorti en 1999.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Faeries
 Réalisation : Gary Hurst
 Scénario : Jocelyn Stevenson
 Musique : Colin Towns
 Pays d'origine : Royaume-Uni
 Format : Couleurs - Stéréo
 Genre : animation
 Durée : 90 minutes
 Date de sortie : 1999

Distribution (voix originales) 
 Kate Winslet : Brigid 
 Jeremy Irons : le Shapeshifter 
 Dougray Scott : le prince fée
 Charlotte Coleman : Merrivale 
 Jane Horrocks : Huccaby 
 Tony Robinson : Broom 
 John Sessions : Chudley 
 June Whitfield :  Coombs

Lien externe 
 

Film britannique sorti en 1999
Film d'animation britannique
Film de fantasy britannique
Film mettant en scène une fée